Yaadein si può riferire a:
 Yaadein – film indiano del 1964  per la regia di Sunil Dutt
 Yaadein – film indiano del 2001 per la regia di Subhash Ghai